

Cinema e televisione
 The Guardian – film del 1917 diretto da Arthur Ashley
 The Guardian – film per la televisione del 1997 diretto da Rob Cohen
 The Guardian - Salvataggio in mare (The Guardian) – Film del 2006 con Kevin Costner diretto da Andrew Davis
 The Guardian – serie televisiva statunitense

Editoria
 The Guardian  – quotidiano britannico fondato nel 1821

Pagine correlate 
 Guardian
 Il guardiano